ADCY8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 251 амінокислот, а молекулярна маса — 140 122.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Аденілатциклази